La Nationalliga A 1957/58 fue la 61.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Desempate por el descenso 
 Urania Genève Sport 2 - 1 FC Winterthur

Referencias 
 RSSSF

1958
Fútbol en 1957
Fútbol en 1958
Suiza en 1957
Suiza en 1958